Turniej golfowy na Island Games 2009 trwał od 28 czerwca do 3 lipca. Wszystkie rundy odbyły się w miejscowości Sund, opodal zamku Kastelholm, na obiekcie Ålands Golfklubb wybudowanym w roku 1983.

Konkurencje indywidualne

Mężczyźni indywidualnie 
W męskiej klasyfikacji indywidualnej wzięło udział siedemdziesięciu dziewięciu zawodników z dwudziestu dwóch reprezentacji: Alderney, Bermudów, Falklandów, Frøyi, Gotlandii, Guernsey, Hebrydów Zewnętrznych, Hitry, Jersey, Kajmanów, Minorki, Orkadów, Rodos, Saremy, Szetlandów, Świętej Heleny, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych, Wyspy Księcia Edwarda, Wyspy Man oraz Ynys Môn.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Przebieg

Kobiety indywidualnie 
W konkurencji żeńskiej wzięło udział czterdzieści pięć pań z czternastu reprezentacji: Alderney, Bermudów, Gotlandii, Guernsey, Jersey, Kajmanów, Minorki, Orkadów, Rodos, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych, Wyspy Księcia Edwarda oraz Wyspy Man.

Wyniki przedstawiały się następująco:

Przebieg

Konkurencje drużynowe

Mężczyźni drużynowo 
W drużynowej konkurencji męskiej wzięło udział dziewiętnaście reprezentacji, z których każda liczyła czterech zawodników. Były to następujące reprezentacje: Alderney, Bermudów, Falklandów, Gotlandii, Guernsey, Hebrydów Zewnętrznych, Hitry, Jersey, Kajmanów, Minorki, Orkadów, Rodos, Saremy, Świętej Heleny, Wight, Wysp Alandzkich, Wysp Owczych, Wyspy Man oraz Ynys Môn.

Wyniki konkurencji przedstawiały się następująco:

Przebieg

Kobiety drużynowo 
W drużynowej konkurencji żeńskiej wzięło udział dziesięć reprezentacji, z których każda liczyła cztery zawodniczki. Były to następujące reprezentacje: Alderney, Bermudów, Gotlandii, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Wight, Wysp Alandzkich oraz Wyspy Man.

Wyniki konkurencji przedstawiały się następująco:

Przebieg

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Golf na stronie wyników Island Games 2009 
  

Island Games 2009